Запотитлан де Вадиљо има више значења:

 Општина Запотитлан де Вадиљо (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Запотитлан де Вадиљо (Запотитлан де Вадиљо, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику